Межамериканский кубок 1991 () — 13-й розыгрыш Межамериканского кубка, футбольного соревнования между победителями главных клубных турниров КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ — Кубка Либертадорес и Кубка чемпионов КОНКАКАФ — в год, предшествующий проведению Межамериканского кубка.

Межамериканский кубок 1991 был разыгран между парагвайской «Олимпией» — победителем Кубка Либертадорес 1990 — и мексиканской «Америкой» — победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ 1990. Победителем по сумме двух матчей стала «Америка», первый матч сыгравшая вничью со счётом 1:1, а ответный выигравшая — 2:1.

Оба клуба во второй раз в своей истории участвовали в розыгрыше Межамериканского кубка. В 1978 году «Америка» стала победителем турнира, а спустя год — «Олимпия».

Участники

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок Либертадорес 1990
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1990

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Межамериканский кубок
1991 год в футболе
Матчи ФК «Америка» Мехико
Матчи ФК «Олимпия» Асунсьон